Оберлига 1989—1990 — 43-й и предпоследний чемпионат ГДР по футболу. Чемпионом того сезона стал «Динамо» из Дрездена. Турнир стартовал 12 августа 1989 года, а завершился 26 мая 1990 года.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Статистика турнира 
 Самая крупная домашняя победа: Динамо (Дрезден) — «Динамо (Берлин)» — 6:1
 Самая крупная гостевая победа: «Магдебург» — «Галлешер Хеми» — 0:5

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика Динамо (Дрезден) в сезоне 1989/90 
 Статистика Динамо (Берлин) в сезоне 1989/90 
 Статистика Локомотив (Лейпциг) в сезоне 1989/90 
 Статистика Шталь Бранденбург в сезоне 1989/90 
 Статистика Висмут Ауэ в сезоне 1989/90 
 Статистика игроков в сезоне 1989/90 
 Оберлига Германии по футболу 1989/90 на rsssf 
 Результаты матчей Оберлиги Германии по футболу 1989/90 на rsssf 
 Оберлига Германии по футболу 1989/90 на calcio.com 

ГДР
ГДР
1989/1990
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1989/1990